Żabia Wola – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Głusk 
 Żabia Wola – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Strzyżewice 
 Żabia Wola – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica 
 Żabia Wola – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Żabia Wola
 Żabia Wola – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim
 Żabia Wola – dawna gromada w powiecie grodziskomazowieckim w województwie warszawskim